Académico de Viseu FC is een Portugese voetbalclub uit Viseu. Die sinds het seizoen van 2013/14 onafgebroken actief is in de Liga Portugal 2. In het seizoen 2017/18 werd promotie net misgelopen naar de Primeira Liga. De club eindigde op een derde plaats in de eindklassering. De club behaalde het meeste aantal punten in uitwedstrijden van de gehele competitie. Echter liet het in thuiswedstrijden teveel steken vallen waardoor geen promotie werd bemachtigd. Sindsdien is de club een middenmotor op het 2e niveau.

Erelijst

Eindklasseringen 

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.

Externe links 
  Officiële website

Portugese voetbalclub